

Patronyme 
 Bill Kaulitz (* 1989), auteur-compositeur-interprète, chanteur et parolier allemand 
 Tom Kaulitz (* 1989), musicien, compositeur, producteur de musique et arrangeur allemand

Autres 
 Kaulitz, commune de Saxe-Anhalt, Allemagne